Wiesentheid ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Siedlung:
 Wiesentheid, Marktgemeinde im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wiesentheid (Wiesentheid), Hauptort der Marktgemeinde Wiesentheid
 deutsche Namensvariante von Tisa Nouă, Dorf im Kreis Arad Rumänien

Bauten:
 Schloss Wiesentheid, ehemaliger Adelssitz in Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern

Wiesentheid ist der Bestandteil des Familiennamens:
 Schönborn-Wiesentheid

Siehe auch:
 Wiesent